Аймак — адміністративна одиниця другого порядку, відповідник району, в республіках Алтай та Бурятія (Росія) та Внутрішній Монголії (КНР)
 Аймак — найбільша територіально-адміністративна одиниця Монголії
 Аймак — плем'я в монгольських народів.
 Аймак — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область, Казахстан